Tours ist der Name folgender Örtlichkeiten in Frankreich:
 Tours, Stadt im Département Indre-et-Loire
 Tours-en-Savoie, Gemeinde im Département Savoie
 Tours-en-Vimeu, Gemeinde im Département Somme
 Tours-sur-Marne, Gemeinde im Département Marne
 Tours-sur-Meymont, Gemeinde im Département Puy-de-Dôme
 Arrondissement Tours, Verwaltungseinheit im Départements Indre-et-Loire

Ebenfalls den Namen Tours trägt eine Exklave des Kantons Freiburg in der Schweiz, vgl. Tours FR

Tours ist Namensbestandteil folgender Personen: 
 Gregor von Tours (≈538–594), Bischof und Historiker
 Martin von Tours (≈316–397), Heiliger St. Martin

Siehe auch:
 Tour (Begriffsklärung)
 La Tour (Begriffsklärung)